Jay Ward peut désigner :
 Jay Ward (1920-1989), créateur et producteur américain de dessins animés télévisés ;
 Jay Ward (1938-2012), joueur puis instructeur et manager de baseball américain,